Norbert Lohfink (1928-) – niemiecki jezuita i teolog
 Ingeborg Lohfink (1931-) – niemiecka pisarka i publicystka
 Gerhard Lohfink (1934-) – niemiecki ksiądz katolicki i teolog
 Klaus Lohfink (1938-) – niemiecki puzonista jazzowy